Stationskwartier is in diverse plaatsen in Nederland een wijk die gelegen is rond het (voormalige) station:
 Stationskwartier (Arnhem)
 Stationskwartier (Breda)
 Stationskwartier (Eindhoven)
 Stationskwartier ('s-Hertogenbosch)
 Stationskwartier (Leeuwarden)
 Stationskwartier (Leiden)
 Stationskwartier (Rijswijk)
 Stationskwartier (Rotterdam)
 Stationskwartier (Sittard)
 Stationskwartier (Valkenswaard)
 Stationskwartier (Veenendaal)
 Stationskwartier (Weert)
 Stationskwartier (Kampen)